I Wish (Stevie Wonder), een nummer van Stevie Wonder uit 1977
I Wish (Skee-Lo), een nummer van Skee-Lo uit 1995
I Wish (R. Kelly), een nummer van R. Kelly uit 2000
I Wish (2011), een film van Hirokazu Kore-Eda
I Wish (Cher Lloyd), een nummer van Cher Lloyd uit 2013